Echmepteryx är ett släkte av insekter. Echmepteryx ingår i familjen fjällstövlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällstövlöss
Echmepteryx